Die Norwegische Frauenlobby (norw. Norges kvinnelobby; engl. Norwegian Women's Lobby) ist eine überparteiliche politische Lobbyorganisation mit Sitz in Oslo und die Dachorganisation für die norwegische Frauenrechts- und Frauenorganisationen. Sie wurde im Jahr 2014 gegründet und ist nach ähnlichen Organisationen in anderen Ländern, wie beispielsweise der Schwedischen Frauenlobby und der Europäischen Frauenlobby auf EU-Ebene modelliert. Sie besteht aus zehn landesweiten Mitgliedsorganisationen.

Der Zweck ist es, die Situation der Frauen im In- und Ausland zu fördern. Ihre Gründung war im Einklang mit den Empfehlungen der regierungsernannten Gleichstellungskommission (2010). Die Gründungsorganisationen wurden vom Gleichstellungs-Ombud Sunniva Ørstavik als „das Fundament der Frauenrechtsbewegung in Norwegen“ bezeichnet.

Einzelnachweise

Weblinks
 Offizielle Website

Verein (Norwegen)
Frauenverband
Gegründet 2014
Organisation (Oslo)